Hriszto Iliev (1936–1974) bolgár válogatott labdarúgó, olimpikon
 Hriszto Iliev (1951) olimpiai ezüstérmes bolgár röplabdázó